Miejscowości w USA:
 Hartman – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Hartman – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Prowers

Osoby o tym nazwisku:
 Jan Hartman – profesor, wydawca i publicysta, nauczyciel akademicki, polityk